Радио «Рация» (Радыё «Рацыя») — польская радиостанция, базирующаяся в Белостоке, финансируемая МИД Польши и вещающая на территории Восточной Польши и Западной Беларуси. Предоставляет информацию о политических событиях, общественной, экономической и культурной жизни в Белоруссии, Польше и других странах. Основана в 1998 году. Мобильное приложение запущено в 2015 году.

Радио «Рация» вещает на частоте FM и в Интернете на белорусском языке. Приём сигнала радиопередатчика доступен в приграничных населённых пунктах Польши и Беларуси, в частности — в Белостоке, Гродно, Волковыске, Щучине, Лиде, Мостах, Сопоцкине, Большой Берестовице, Скиделе, Индуре, Зельве, Озерах, Гайновке, Бельске-Подляском, Семятичах, Соколце, Августове, Бресте, Каменце, Высоком и Малорите.
Свою аудиторию Радио «Рация» определяет так: «Наши слушатели это активные люди, ориентированные на профессиональное развитие, заинтересованы в том, что происходит в регионе, в котором они живут, а также вызовами, которые ставит перед ними современный мир».

Партнёрами радиостанции выступают польские СМИ, белорусские национальные организации, а также правительства Норвегии, Нидерландов и Польши.

Руководство Радио «Рация» состоит из граждан Польши (Евгений Вапа и др.), численность сотрудников в Белостоке — более полусотни, несколько десятков внештатных сотрудников и фрилансеров предоставляют информацию из Беларуси.

Некоторые сотрудники Радио «Рация» являются «невъездными» в Беларусь, действующие в Беларуси внештатники Радио «Рация» подвергаются преследованиям правоохранительных органов как нарушители действующего законодательства о СМИ, согласно которому деятельность корреспондентов иностранных СМИ подлежит обязательной аккредитации в МИД РБ.

В 2008 году после облавы на корпункты польских СМИ был закрыт минский офис радиостанции, в 2009 году корреспондент польского Радио «Рация» Иван Роман получил официальное предупреждение КГБ РБ «о недопустимости незаконных действий» и возможности привлечения к уголовной ответственности по статье 369-1 УК РБ («дискредитация Республики Беларусь»). МИД Республики Беларусь постоянно отказывает в аккредитации сотрудникам радиостанции.

Радио «Рация», как и ряд других действующих на территории Польши электронных средств массовой информации, входит в группу СМИ, оказывающих информационную поддержку прозападной оппозиции в соседней Беларуси и критикующих её правительство. По мнению КГБ Беларуси, отдельные представители "Радио «Рация» осуществляли деятельность, которая «ведет к подрыву доверия к Беларуси, снижению ее международного авторитета».

С сентября 2021 года доступ на сайт радио в Белорусии заблокирован.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт радиостанции

Радиостанции Польши
Радиостанции на белорусском языке
Цензура в Белоруссии
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании